RCU steht für:

 Radio Club Uruguayo, Verband der Funkamateure in Uruguay
 Río Cuarto, Stadt in Argentinien
 Flughafen Río Cuarto (IATA-Flughafencode), Flughafen in Río Cuarto

Abkürzung